Тишанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Тишанское сельское поселение — входит в Волоконовский район

Волгоградская область
 Тишанское сельское поселение — входит в Нехаевский район

Воронежская область
 Тишанское сельское поселение — входит в Таловский район